Miesenbach heißen:

Gemeinden und Ortsteile:
 Miesenbach bei Birkfeld, Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark
 Miesenbach, Teilort des Ortsteils Schelldorf im Stadtteil Sankt Mang des kreisfreien Kempten (Allgäu), Bayern
 Miesenbach (Durach), Ortsteil der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Miesenbach (Gemeinde Scheibbs), Ortschaft in der Stadtgemeinde Scheibbs im Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Miesenbach (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Miesenbach (Gemeinde Reichenthal), Ortschaft der Gemeinde Reichenthal, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Miesenbach (Ramstein-Miesenbach), Stadtteil von Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Fließgewässer:
 Kleiner Miesenbach, rechter Zufluss des Miesenbach (Mohrbach) bei Miesenbach, Stadt Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

 Miesenbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz (zur Lafnitz) in Gschaid bei Birkfeld, Markt Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Miesenbach (Mohrbach), rechter Zufluss des Mohrbachs bei Miesenbach, Stadt Ramstein-Miesenbach Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Miesenbach (Mosenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Mosenbachs (zur Chli Aa, zum Zürichsee) bis Galgenen, Bezirk March, Kanton Schwyz
 Miesenbach (Piesting), rechter Zufluss der Piesting in Reichental, Markt Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Miesenbach (Traun), linker Zufluss der Traun in Obertraun, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Miesenbach (Weyregger Bach), linker Zufluss des Weyregger Bachs (zum Attersee) bei Bach, Gemeinde Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Miesenbach (Windauer Ache), rechter Zufluss der Windauer Ache vor Rettenbach, Gemeinde Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch:
 Miesbach